Osoby o nazwisku Kondrat:

 Rodzina aktorów:
 Kondrat, Józef (1902-1974) – polski aktor, brat Tadeusza, stryj Marka
 Kondrat, Tadeusz (1908-1994) – polski aktor, brat Józefa, ojciec Marka
 Kondrat, Marek (ur. 1950) – polski aktor, syn Tadeusza
 Inne osoby:
 Kondrat, Barbara (ur. 1950) – polski ekonomista, urzędnik państwowy
 Kondrat, Michał (ur. 1978) – polski reżyser, scenarzysta i producent filmowy